Zasław (Zagórz) − dawna wieś w województwie podkarpackim
 Zasław (Białoruś) − miasto na Białorusi nad Świsłoczą
 Zasław (Ukraina) − miasto na Ukrainie nad Horyniem
 Zasław TSS – producent naczep i przyczep z siedzibą w Andrychowie